Arvanitaki ist der Nachname von:
Asimina Arvanitaki (* 1980), griechische Physikerin
 Eleftheria Arvanitaki (* 1957), griechische Sängerin